Stahlhofen (Westerwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Stahlhofen am Wiesensee, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts